Duitsland:
 Kirchberg (Opper-Beieren), Beieren
 Kirchberg (Rijnland-Palts)
 Kirchberg (Saksen)
 Kirchberg (Bad Reichenhall), Beieren 
 Kirchberg (Jülich), Noordrijn-Westfalen
 Kirchberg an der Iller, Baden-Württemberg 
 Kirchberg an der Jagst, Baden-Württemberg 
 Kirchberg an der Murr, Baden-Württemberg 
 Kirchberg im Wald, Beieren
 Erlbach-Kirchberg, Saksen
 Kirchberg (geslacht), hoogadellijke familie

Frankrijk:
 Kirchberg (Haut-Rhin)

Luxemburg:
 Kirchberg (Luxemburg)

Oostenrijk:
 Kirchberg (Braunau)
 Kirchberg am Wagram, Neder-Oostenrijk
 Kirchberg am Walde, Neder-Oostenrijk
 Kirchberg am Wechsel, Neder-Oostenrijk
 Kirchberg an der Pielach, Neder-Oostenrijk
 Kirchberg an der Raab, Stiermarken
 Kirchberg bei Mattighofen, Opper-Oostenrijk
 Kirchberg in Tirol
 Kirchberg ob der Donau, Opper-Oostenrijk
 Kirchberg-Thening, Opper-Oostenrijk

Zwitserland:
 Kirchberg (Bern)
 Kirchberg (Sankt Gallen)